Guildford (district), een district in het Engelse graafschap Surrey
Guildford (stad), de hoofdplaats van dat district
Guildford (Canada), een plaats in British Columbia
Guildford (Perth), een buitenwijk van Perth
Guildford (Sydney), een buitenwijk van Sydney

Zie ook
Guildford Four, vier mensen die onterecht werden veroordeeld voor een aanslag van de IRA op twee pubs in Guildford